The Brand (La Flétrissure), film américain de Thomas H. Ince (1911)
 The Brand, film américain d'Allan Dwan (1912)
 The Brand, film américain de Kenean Buel (1914)
 The Brand, film américain de George Melford (1914)